Эми́ль Али́ев:
 Алиев, Эмиль Гуметович (род. 1978) — российский спортивный функционер, президент Ассоциации мини-футбола России.
 Алиев, Эмиль Яшарович (род. 1988) — казахстанский футболист.